Кунак може бити:

 Кунак, насеље у Француској у департману Тарн или
 Кунак, насеље у Црној Гори у општини Никшић.